IPL, Information Processing Language, 1956-ban megalkotott programozási nyelv
IPL, Indian Premier League, indiai Húsz20-as krikettbajnokság